Бодежишта могу да буду:

 Горња Бодежишта, насеље у општини Гацко, Република Сропска, БиХ
 Доња Бодежишта, насеље у општини Гацко, Република Сропска, БиХ